Camenca – città appartenente alla Repubblica separatista di Transnistria
 Camenca – città della Moldavia nel distretto di Glodeni
 Camenca – fiume della Romania, affluente del fiume Trotuș
 Distretto di Camenca – divisione amministrativa della Repubblica di Transnistria